

Personnalités 

 Alessandro Cittadini (né en 1979), joueur italien de basket-ball ;
 Catherine Cittadini (1801-1857), religieuse italienne, éducatrice et fondatrice, bienheureuse ;
 Giorgio Cittadini (né en 2002), footballeur italien ;
 Lorenzo Cittadini (né en 1982), joueur italien de rugby à XV ;
 Pier Francesco Cittadini (1716-1681), peintre italien de la période baroque.